Sotto le stelle – programma televisivo andato in onda dal 1981 al 1986
Sotto le stelle – romanzo di Liala
Sotto le stelle – singolo di Clementino